Кузур — река в России, протекает по Молчановскому и Чаинскому районам Томской области. Устье реки находится в 2490 км по правому берегу реки Обь. Длина реки составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Чулым до впадения реки Кеть, речной подбассейн реки — Чулым. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010500112115200022656.

Примечания 

Притоки Оби
Реки Молчановского района
Реки Чаинского района